Для информации о его одноимённом внуке-кардинале обратитесь к статье Алессандро Фарнезе.

Павел III (; в миру Алессандро Фарнезе, ; ) — Папа Римский с 13 октября 1534 года по 10 ноября 1549 года.

Кардинал Фарнезе 
Алессандро Фарнезе родился в 1468 году.  Был сыном Пьеро Луиджи Фарнезе, владетеля Монталто (1435-1487), и его супруги Джованны из знатного рода Каэтани. Посещал в Риме лекции гуманиста Помпония Лета.  Папа Иннокентий дал ему должность апостольского протонотария. В возрасте 25 лет, не имея духовного сана, был назначен папой Александром VI кардиналом и епископом сразу трёх епархий. Своей карьерой он был обязан, по слухам, сестре, Джулии Фарнезе, которая была любовницей папы Борджа. Юлий II наградил Алессандро четвёртым, а Климент VII — пятым епископством. Кардинал Фарнезе имел четырёх детей: трёх сыновей, признанных позднее папской курией законными, и дочь Констанцию, которую выдал замуж за герцога Сфорца из Милана. В 45 лет кардинал Фарнезе принял священнический сан и занялся политическими проблемами.

Будучи кардиналом, собрал большую коллекцию греко-римского искусства, носящую название . Коллекция хранился в палаццо Фарнезе.

Последний папа Ренессанса 
Пребывание Павла III на престоле св. Петра было самым продолжительным в XVI веке (15 лет и 29 дней). Конклав, который избрал его папой, оценил его дипломатические способности. Кардиналы рассчитывали, что опытный в политических делах Фарнезе сможет умело маневрировать между Францией и Габсбургами. Начало его понтификата не указывало на то, что он намерен провести реформу обычаев папской курии.

Непотизм также продолжал расцветать. Как и другие папы, он стал вести наступательную политику в Италии в целях увеличения Папской области, понимая это в смысле упрочнения положения в государстве своих детей и прочих родственников. Сыну, Пьетро Луиджи, он доверил должность гонфалоньера (главнокомандующий Папской армией) Церкви. В 1545 г. отдал своему сыну Пьетро Луиджи в наследственное владение Парму и Пьяченцу, наградив его герцогским титулом. Павел III сделал двух своих внуков (14 и 16 лет) членами кардинальской коллегии, высокими чиновниками папской канцелярии и обладателями богатейших епархий. Ещё один его внук Оттавио Фарнезе, женившийся на внебрачной дочери Карла V, получил в наследственное владение герцогство Камерино, которое он уступил своему отцу Пьетро Луиджи, а сам получил герцогство Кастро. Папа приложил также большие старания, чтобы отстроить разрушенную столицу Святого Петра. На международной арене предпринятые Павлом III осторожные дипломатические шаги привели к заключению на несколько лет соглашения между Францией и империей, но попытки организовать крестовый поход против турок окончились неудачей. Несомненной заслугой папы было назначение кардиналами (кроме своих непотов) многих выдающихся государственных мужей — решительных сторонников реформы Церкви. Павлу III было посвящено произведение Николая Коперника «О вращении небесных сфер» (1543 г.), где впервые была изложена гелиоцентрическая система мира.

Папа также известен буллой Sublimus Dei, запоздало запрещавшей обращение в рабство индейцев Америки, хотя в целом Католическая церковь не возражала против ввоза рабов-негров из Африки или рабства, существовавшего в эпоху Ренессанса в Италии.

Контрреформация 
В первой половине XVI в. папизм в ряде западноевропейских государств потерпел ряд поражений. Даже в среде итальянского духовенства, в частности в папских кругах, замечалась тревога. Четвертый папа с момента начала проповеди Мартина Лютера, Павел III стал первым из пап, принявшим весьма активные меры по борьбе с распространением Реформации.

В связи с ростом лютеранских идей в Италии папа Павел III в 1536 г. издал буллу, врывавшуюся в компетенцию государственной власти, угрожавшую отлучением от церкви за всякую апелляцию к собору и ставившую духовенство в привилегированное положение в случае привлечения духовного лица к суду. В 1542 Павел III решил использовать опыт испанской инквизиции: буллой «Licet ab initio» папа учредил в Риме центральный инквизиционный трибунал с неограниченными правами. Папа Павел III лично возглавил конгрегацию инквизиции, назначив своим заместителем кардинала Караффу (будущий папа Павел IV), которому был присвоен титул верховного инквизитора. Караффа послал своих полномочных представителей (комиссариев-инквизиторов) в зарубежные католические страны. Пост комиссария-инквизитора Рима получил личный исповедник папы Теофило ди Тропеа. Нормы деятельности были следующие:  "1. При первом же подозрении в ереси инквизиция должна обрушиваться на виновных подобно молнии. 2. Инквизиция обязана преследовать всех еретиков, невзирая на их чины и звания, в том числе государей и князей церкви, если они повинны в ереси. 3. Особенно энергично следует преследовать тех еретиков, которые пользуются покровительством светских государей; только те из них, кто проявит раскаяние, могут рассчитывать на «отеческое милосердие» инквизиции. 4. Протестанты, в частности кальвинисты, не должны рассчитывать на какую-либо пощаду" .

В 1540 г. Павел III буллой «Regiminis militantis ecclesiae» утвердил иезуитский орден с перечнем первых десяти его членов-основателей.

Чтобы ещё более поднять пошатнувшийся в глазах мира авторитет папства, Павел III решил, что необходимо пойти на созыв вселенского собора.

В 1545 г. был созван собор в Триденте (XIX Вселенский собор). На соборе были две партии: непримиримая папская и компромиссная, группировавшаяся вокруг Карла V и названная императорской. Эта партия полагала, что собор должен прежде всего рассмотреть причины распространения еретических учений, а также причины деморализации, вырождения и одичания духовенства и вообще всей церкви. Другая партия (папская) откладывала вопросы о ереси и деморализации церкви на неопределённое время и выставляла требование заняться немедленно догматическими проблемами и осудить те ошибочные толкования и святотатственные учения, которые так распространились в странах протестантизма. Императорская партия настаивала на допущении к обсуждению спорных вопросов светских лиц, паписты же были против этого. Они отвергали также мысль о ведении переговоров с еретиками-протестантами как с равной стороной, чего недвусмысленно требовала императорская партия.

Военные победы над протестантами открывали перед Карлом V возможность «реформировать» католицизм, добиваясь смягчения некоторых его злоупотреблений и усиления светской власти по отношению к Риму. Возможно, что на этот «компромиссный католицизм» пошла бы и значительная часть колебавшихся протестантов, если бы Тридентский собор пошёл на уступки. Но именно этих уступок боялся больше всего папа, и перевод собора в Болонью, куда не последовало немецкое духовенство, означал провал попыток к соглашению и компромиссу. Отныне в течение короткого времени было два собора, враждовавших между собой и не пользовавшихся авторитетом. Фактически Тридентский собор с 1547 до 1551 не функционировал. Он снова открылся под давлением императора в том же германском городе. Болонский же собор, по существу бездействовавший, был распущен 17 сентября 1549 незадолго до смерти Павла III.

В период его понтификата Микеланджело закончил свою фреску «Страшный суд», украшающую Сикстинскую капеллу. Николай Коперник посвятил Павлу III свой бессмертный труд «Об обращениях небесных сфер», но напечатан он был в лютеранском Нюрнберге.  Папа поддерживал развитие всех наук, но больше всего он симпатизировал и доверял астрологам, с которыми советовался всякий раз, когда нужно было принимать важное решение. Перед смертью он признал самой большой своей ошибкой непотизм.

Надгробие Павла III в базилике Святого Петра работы Гульельмо делла Порта было закончено в 1575 году. Его украшали четыре аллегорические обнажённые женские фигуры, символизирующие Благоразумие, Справедливость, Изобилие и Мир. Они были «одеты» согласно указу папы Климента VIII от 1593 года о цензуре произведений искусства в церквях, что вызвало гнев князей Фарнезе и сплетни и насмешки среди горожан.

Предки 

</center>

Потомки 
От Сильвии Руффини, как считается, у Павла III было четверо внебрачных детей: Пьетро Луиджи, ставший основателем пармского герцогского дома, Рануччо, умерший в детстве Паоло и Констанца, жена Босио II Сфорца, графа ди Санта-Фьора и ди Котиньола.

В кино 
 В 2008 году в сериале «Тюдоры» (2 сезон) роль папы Павла III исполнил английский актёр Питер О’Тул.
 В 2011—2013 годах в сериале «Борджиа», производства Канады, Венгрии и Ирландии, роль молодого Павла III (сначала семинариста, а позже кардинала Алессандро Фарнезе), исполнил актер Сирон Бьёрн Мелвиль.
 В 2011—2014 годах в сериале «Борджиа», производства Франции, Германии, Чехии и Италии, роль молодого Павла III (сначала семинариста, а позже кардинала Алессандро Фарнезе), исполнил актер Дьярмуид Нойес.
 В 2011—2014 годах в сериале «Великолепный век» роль папы Павла III исполнил актёр Бурхан Горгулу.

Буллы и Энциклики 

Булла «Regimini militantis Ecclesiae»

Sublimus Dei

In nomine Sancte

Примечания

Ссылки 
 

Кардиналы Александра VI
Кардиналы-протодьяконы
Фарнезе
Епископы Пармы
Церковные деятели XVI века
Вице-деканы Коллегии кардиналов